Free Agents – serie televisiva britannica trasmessa nel 2009
 Free Agents – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2011, remake della precedente
 The Challenge: Free Agents – venticinquesima stagione del reality di MTV The Challenge

Pagine correlate 
Free Agent (disambigua)